Рудольф Мюллер (; 1920—1943) — немецкий лётчик Люфтваффе, ас Второй мировой войны.

Биография 
Родился 21 ноября 1920 года во Франкфурте-на-Майне.

Военную карьеру в Вермахте начал в качестве связиста, но затем перешёл в Люфтваффе. Был участником Второй мировой войны, воевал на Восточноевропейском и Западноевропейском театрах военных действий. Служил в 77-й истребительной эскадре «Херц Ас», затем в 5-й истребительной эскадре «Айсмеер», дислоцировавшейся в Норвегии. Участник воздушных боёв с Красной армией. На его личном счету  самолётов противника.

Рудольф Мюллер известен тем, что весьма успешно охотился на советских лётчиков, летавших на британских самолётах «Харрикейн», поставлявшимся в Советский Союз Англией. Советское командование бросило силы (командир полка П. Г. Сгибнев, лётчики полка В. А. Горишин, А. М. Титов, З. А. Сорокин и Н. А. Бокий) специально для его уничтожения и в воздушном бою 19 апреля 1943 года немецкий ас был сбит в районе аэродрома Ваенга, в  северо-восточнее Мурманска, будущим Героем Советского Союза Николаем Бокием. Мюллер смог посадить свой самолёт Ме-109G-2 и на лыжах, имевшихся в боевом комплекте, пытался уйти в Норвегию, но был настигнут и схвачен советскими пограничниками. Находился в советском плену, по некоторым данным был убит при попытке к бегству из лагеря для военнопленных № 58, располагавшегося около города Темников 21 октября 1943 года.

Воздушные победы 
В течение карьеры Мюллеру было официально засчитано 92 победы над советскими и британскими самолётами. Российский исследователь А. Марданов произвёл сверку этих побед с данными о советских потерях, отражёнными в документах ЦАМО и ЦВМА; результаты исследования были опубликованы в 2006 году в журнале «Авиамастер». Из 92 побед проверке в настоящее время поддаются 86, по которым сохранились достаточно полные сведения о дате, месте и времени боя. Из них безусловное подтверждение находят 20 побед (включая четыре повреждённых, но не уничтоженных самолёта). Ещё 29 побед Мюллера можно условно считать вероятными или «групповыми», поскольку на них имеются и другие претенденты среди немецких лётчиков. Оставшиеся 37 побед не имеют каких-либо подтверждений в советских источниках.

Список воздушных побед 
Типы самолётов указаны по немецкой номенклатуре. Примечания составлены на основе статей А. Марданова. Жирным шрифтом выделены безусловно подтверждаемые победы, курсивом — вероятные.

Награды 
 Награждён Железными крестами 1-го класса и 2-го классов (1939 год), немецким крестом в золоте (27 мая 1943 года) и рыцарским крестом Железного креста (19 июня 1942 года).
 Имел нагрудный знак «За ранение».
 Обладатель Почётного Кубка Люфтваффе (1 июля 1942 года).
 Упоминался в сводках Вермахтберихта.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Как был сбит Рудольф Мюллер
 Снова о Рудольфе Мюллере
 Военные летчики — переплетение судеб

Немецкие лётчики Второй мировой войны
Военнопленные Германии
Упомянутые в вермахтберихте